Die Tabelle der Frequenzen der terrestrischen Fernsehkanäle gibt die im terrestrischen Funkbetrieb verwendeten Kanäle an; das gesamte Frequenzband (inkl. aller Sonderkanäle und Hyperband) ist unter Kabelfernsehen zu finden.

VHF

Nord- und Südamerika; Republik China (Taiwan), Südkorea und Philippinen 

Der Kanal 1 im Band NTSC-M wurde schon vor der Einführung des NTSC-Farbfernsehens gestrichen und ist daher weder für Farbfernsehen, noch für Zweiton (in Südkorea) oder digitalen Rundfunk definiert.

Die Verwendung der Kanäle 4 bis 6 im asiatischen Raum ist durch die Fußnoten 5.176 und 5.183 zum Weltfunkvertrag gedeckt.

Vereinigtes Königreich 

Die Verwendung des Kanals 1 war bis zum 1. Januar 1987 durch die Fußnote 8.551 zum Weltfunkvertrag gedeckt.

Nach der Abschaltung des 405-Zeilen-Fernsehens wurden diese Frequenzen erst für den MPT 1327-Sprechfunk, und (nur im Band III) später für DAB verwendet.

Republik Irland

Westeuropa 

Kanal 1 wurde zwar theoretisch definiert, aber nie benutzt. Die FCC hatte den Frequenzbereich des Kanals 1 zwar ursprünglich für TV definiert, hatte dann aber Pläne, den Bereich unterhalb 48 MHz für FM zu benutzen. Diese Pläne wurden dann aber nicht verwirklicht, sondern FM/UKW sendet ab 87,5 MHz, trotzdem wurde jahrelang entsprechend geplant und TV-Empfänger fangen daher mit Kanal 2 an.

Außerhalb dieses Rasters existierte noch der versetzte Kanal 2A, der in Österreich vom ORF in St. Pölten Sender Jauerling zur Ausstrahlung des Fernsehprogramms ORF 1 benutzt wurde. Er lag 1,5 MHz über der Frequenz des Kanal 2 und hatte als Bildfrequenz 49,75 MHz und als Tonfrequenz 55,25 MHz. Im Zuge der Analogabschaltung und der endgültigen Umstellung auf DVB-T wurde dieser Kanal am 22. Oktober 2007 abgeschaltet.

Die Frequenzlücke zwischen Kanal 4 und Kanal 5 von über 100 MHz lässt sich wie folgt erklären: Die FCC legte 1937 7 TV-Kanäle im Bereich 44-108 MHz fest. 1945 legte die FCC das FM-Rundfunkband aber auf 84-108 MHz (damalige TV-Kanäle 5-7). Für das TV wurden später Frequenzen oberhalb 174 MHz mit entsprechenden Kanal-Nummern (5, 6, ff.) benannt.

Kanal 12 war in den Ländern der NATO für militärische Zwecke reserviert und darf deshalb für den Rundfunk nur mit niedriger Leistung genutzt werden. Heute wird der Kanal für Digital Audio Broadcasting genutzt.

Außerhalb des D-A-CH-Raums wird auch NICAM verwendet.

Der Kanal 2A wurde laut EBU nicht mit einem zweiten Tonträger definiert, daher die kursive Hervorhebung.

Frankreich 

Die Verwendung der Kanäle 2, 5 und 6 war bis zum 1. Januar 1986 bzw. 1. Januar 1985 durch die Fußnoten 8.551 bzw. 8.614 zum Weltfunkvertrag gedeckt.

Der Kanal 3 wurde so gelegt, dass gegenseitige Störungen mit den Kanälen 2 und 4 (Italien: B) der Nachbarländer minimiert werden.

Italien 

Die Kanäle A bis H werden bei vielen europäischen Fernsehgeräten als 13 bis 20 bezeichnet, und die Kanäle H1 und H2 als 11 und 12.

Der Kanal H2 ist für DVB-T zwar theoretisch definiert, wurde aber nicht benutzt, da dort Digital Audio Broadcasting stattfindet.

Im Juni 2009 musste Italien auf das im restlichen Westeuropa gültige Kanalraster umstellen.

Der Kanal C wurde außerdem auch in Albanien verwendet.

Osteuropa 

Die Verwendung der Kanäle 3 und 4 ist durch die Fußnote 5.175 zum Weltfunkvertrag gedeckt.

Die Kanäle 4 und 5 überschneiden sich mit dem westeuropäischen UKW-Band und werden daher für neue Standorte nicht mehr genehmigt.

Marokko 

Die Verwendung der Kanäle 4 und 5 ist durch die Fußnote 5.229 zum Weltfunkvertrag gedeckt.

Australien 

Die Verwendung der Kanäle 0, 2, 3, und 5A ist durch die Fußnoten 5.162 und 5.168, 5.176, 5.188, bzw. 5.207 zum Weltfunkvertrag gedeckt.

Die Kanäle 3 bis 5 überschneiden sich mit dem westeuropäischen UKW-Band und wurden daher bereits abgeschaltet.

Die Kanäle 0 bis 2 und 5A entsprechen nicht dem internationalen Standard und wurden daher ebenfalls bereits abgeschaltet.

Indonesien, Neuseeland, Samoa 

Der Kanal 1A ist nur für Indonesien, der Kanal 1 nur für Neuseeland und Samoa, und die (vom Weltfunkvertrag nicht gedeckten) Kanäle 5A, 12 und 14 nur für Samoa definiert. Der Kanal 13 ist zwar für Samoa theoretisch definiert, darf aber nicht benutzt werden, da die Frequenz 243 MHz eine Notfrequenz ist.

Japan 

Japan hatte ein von allen anderen NTSC-Ländern abweichendes Kanalraster auf VHF:

Die Kanäle 1 bis 3 überschneiden sich mit dem westeuropäischen UKW-Band, weshalb nach wie vor ein eigenes UKW-Band in Gebrauch ist. Am 31. März 2012 hat Japan sein analoges Fernsehen abgeschaltet; der digitale Nachfolgestandard ISDB-T nutzt nur UHF-Frequenzen.

Der Kanal 1 wird nun (wie im Rest der Welt) für UKW-Rundfunk, und zwar für Ersatzkanäle von Mittelwellensendern genutzt. Die Kanäle 2, 3, und 10 bis 12 werden nun für digitalen Rundfunk verwendet. Die Kanäle 4 bis 9 werden nun für digitalen BOS-Funk verwendet.

Volksrepublik China 

Die Volksrepublik China hat ein von allen anderen Ostblock-Ländern abweichendes Kanalraster auf VHF:

Die Verwendung der Kanäle 1, 3, 4 und 5, sowie 6 ist durch die Fußnoten 5.168, 5.176, 5.183, bzw. 5.231 zum Weltfunkvertrag gedeckt.

Der Kanal 5 überschneidet sich mit dem westeuropäischen UKW-Band und wird daher für neue Standorte nicht mehr genehmigt.

Afrika südlich der Sahara, Französische Übersee-Territorien

UHF 

Im UHF-Bereich werden momentan 3 Frequenzraster genutzt:
 6 MHz in Nord- und Südamerika, Japan und Südkorea (525-Zeilen-Länder),
 7 MHz in Australien (625-Zeilen)
 8 MHz in Europa, Afrika, Volksrepublik China, Hongkong (625-Zeilen-Länder), wobei CCIR-Länder (mit 5,5 MHz Bild-Ton-Träger-Abstand) jeweils das obere Megahertz nicht nutzten

Nord- und Südamerika; Japan und Südkorea 

In der ITU-Region 2 (außer den französischen Überseegebieten), sowie in den NTSC-Ländern in Region 3 wird auf UHF ein 6-MHz-Kanalraster verwendet:

Der Kanal 37 ist in Amerika größtenteils für die Radioastronomie reserviert.

Die Kanäle KR54, KR55 und KR56 sind ausschließlich für UHDTV in Südkorea spezifiziert.

Die Kanäle 70 bis 83 wurden 1983 für AMPS freigemacht und sind daher weder für Zweiton (in Südkorea) noch für digitalen Rundfunk definiert.

Europa; Afrika; Volksrepublik China, Hongkong 

In den ITU-Regionen 1 und 3 (außer Australien und den NTSC-Ländern), sowie in den französischen Überseegebieten in Region 2 wird auf UHF ein 8-MHz-Kanalraster verwendet:

Der Kanal 36 war bis in die 1980er-Jahre für Flugnavigationssysteme reserviert und konnte erst danach für den Rundfunk freigegeben werden. Aus diesem Grund wurde dieser Kanal häufig von Videorekordern zur Bildübertragung auf den Fernseher verwendet, bevor Verbindungssysteme wie SCART populär wurden.

Der Kanal 38 ist für Radioteleskope reserviert und kann deshalb nicht für Rundfunkanwendungen genutzt werden.

Die Kanäle ab Kanal 61 waren in Deutschland ursprünglich für militärische Zwecke reserviert und konnten deshalb, anders als in zahlreichen Nachbarländern wie Österreich und der Schweiz, nicht für den Rundfunk freigegeben werden. Mit der Einführung von DVB-T wurden einige Kanäle aus diesem Bereich (Kanäle 64, 65 und 66) für den Rundfunk freigegeben, nur wenig später jedoch im Zuge der Digitalen Dividende I dem Rundfunk wieder entzogen.

Die Kanäle 70 bis 81 waren zwar ursprünglich definiert, wurden aber für den Mobilfunk freigemacht, und sind daher für digitalen Rundfunk nicht definiert.

In Italien waren die Kanäle 70 bis 72 sogar noch einige Zeit nach Einführung der Mobilfunknetze im D-Netz-Frequenzbereich in Gebrauch.

Die Frequenz für DVB-T ergibt sich aus der Kanalnummer multipliziert mit 8 MHz plus 306 MHz. DVB-T-Kanal 61 und darüber wurden in einigen Ländern (darunter Deutschland) inzwischen für Long Term Evolution freigemacht.

In Deutschland sollen bis Mitte 2019 sämtliche Frequenzbänder über 700 MHz und damit auch alle TV-Kanäle oberhalb von Kanal 49 im Zuge der Digitalen Dividende II freigegeben werden.

Das AFN hat einige Kanäle in NTSC-M für die Ausstrahlung des Fernsehprogramms AFN|prime Atlantic verwendet; deren Bildträgerfrequenzen befinden sich wie bei allen anderen europäischen UHF-Fernsehsendern in einem 8-MHz-Raster. In Italien wurden dafür unter anderem die Kanäle 43, 60 und 68 verwendet.

Australien 

Australien ist das einzige Land der Welt, welches auch auf UHF ein 7-MHz-Kanalraster verwendet:

Der Kanal 27 ist zwar theoretisch definiert, darf aber noch nicht genutzt werden, da der Frequenzbereich von 519 bis 520 MHz noch nicht dem Rundfunk zugewiesen ist.

Die Kanäle 52 bis 69 wurden im Zuge der Digitalen Dividende freigemacht.

Siehe auch 
 Liste von Größenordnungen der Frequenz

Quellen 

Fernsehtechnik
Funkfrequenz
Liste (Fernsehen)